Königswald steht für:
 ein Waldgebiet in Potsdam, Brandenburg, siehe Naturschutzgebiet Sacrower See und Königswald
 ein Waldgebiet in Mähren, Tschechien, siehe Království
 Königswald (Schiff), ein Fahrgastschiff der Weissen Flotte Potsdam

Orte:
 Königswald (Cornberg), Ortsteil der Gemeinde Cornberg, Hessen
 Königswald (Klotzsche), Villenviertel im Dresdner Stadtteil Klotzsche, Sachsen
 eine Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien, siehe Grygov
 eine Gemeinde im Okres Ústí nad Labem, Tschechien, siehe Libouchec

Siehe auch:
 Koenigswald (Begriffsklärung)
 Königswalde (Begriffsklärung)
 Kingswood (Begriffsklärung)
 Königsforst